Климт () — фамилия. Носители:

 Климт, Густав (1862—1918) — австрийский художник и декоратор.
 Климт, Эрнст (1864—1892) — австрийский художник, младший брат Густава Климта.

Также может означать:
 «Климт» — фильм 2006 года о Густаве Климте.

См. также 
 Klimt 1918 — итальянская рок-группа.